Air Raid peut désigner :

 Air Raid, le second album du trio de free jazz Air ;
 Air Raid, plusieurs personnages de l'univers Transformers ;
 Air Raid, un jeu vidéo de shoot 'em up édité sur Atari 2600 en 1982 sans licence officielle.

Voir aussi 
 Air Raid Precautions (ARP), une organisation au Royaume-Uni mise en place avant la Seconde Guerre mondiale, vouée à la protection des civils contre les raids aériens